Die Schalenamöben, auch als Testacea bezeichnet, sind eine polyphyletische Gruppe von mindestens drei größeren, nicht verwandten taxonomischen Ordnungen von einzelligen amöbenartigen Eukaryonten, die in einer selbsterzeugten Schale leben und sich in der Regel ungeschlechtlich durch Teilung vermehren. Sie kommen hauptsächlich im Süßwasser vor.

Systematik 
Die Schalenamöben umfassen drei Ordnungen:

 Ordnung Arcellinida Kent, 1880

      Schalenamöben mit lappenförmigen, lobosen Pseudopodien, Lobosea

 Ordnung Euglyphida Copeland, 1956, emend. Cavalier-Smith, 1997,

      Schalenamöben mit fadenförmigen, filosen Pseudopodien, Filosea

 Ordnung Amphitremida Poche 1913, mit zwei gegenständigen Pseudostomen.

Literatur 
 Gomaa et al. (2017): A contribution to the phylogeny of agglutinating Arcellinida (Amoebozoa) based on SSU rRNA gene sequences – European Journal of Protistology 59: 99–107
 Heinz Streble & Dieter Krauter (2006): Das Leben im Wassertropfen. Mikroflora und Mikrofauna des Süßwassers. Ein Bestimmungsbuch, ISBN 3-440-04000-3

Weblinks 
 Microworld, world of amoeboid organisms 
 А. N. Tsyganov, K. V. Babeshko, Yu. A. Mazei A Guide to Testate Amoebae with the Keys to Genera, 2016

Amoebozoen